Żórawski (f. Żórawska, pl. Żórawscy) – polskie nazwisko, historyczny wariant nazwiska Żurawski

 Alina Żórawska-Witkowska (ur. 1949) – muzykolożka, historyk muzyki baroku i klasycyzmu w Polsce
 Andrzej Żórawski – syn architekta Juliusza, konstruktor, współautor m.in. Supersamu,  katowickiego Spodka, Hali Olivii w Gdańsku
 Bogusław Żórawski (1902–1973) – kapitan marynarki, cichociemny
 Cezariusz Żórawski (ur. 1927) – mikrobiolog weterynaryjny, specjalista od zwalczania gruźlicy bydła
 Juliusz Żórawski (1898–1967) – architekt okresu modernizmu, syn Kazimierza Żorawskiego
 Juliusz Bronisław Wiktor Żórawski herbu Trąby (1833-1906) – ziemianin, rolnik-doświadczalnik
 Kazimierz Żorawski (Żórawski) (1866–1953) – syn Juliusza herbu Trąby, matematyk krakowskiej szkoły matematycznej, nauczyciel akademicki 
 Konstanty Żórawski (1874–1956) – elektrotechnik, pionier projektowania, budowy i zastosowania maszyn elektrycznych w przemyśle polskim
 Marcin Żórawski herbu Trzaska (XVIII w.) – podstoli płocki
 Marcjan Żórawski (1848–1932) – lekarz weterynarii, konstruktor oftalmoskopu weterynaryjnego
 Michał Żórawski (1939–2012) – historyk, dyplomata 
 Saturnin Żórawski (1920–1977) – aktor, reżyser teatralny
 Stanisław Żórawski herbu Trąby (1882–1940) – syn Juliusza herbu Trąby, ziemianin, działacz społeczny
 Walenty Żórawski (XVI/XVII w.) – murator Warszawy